Flagey (Doubs)
 Flagey (Haute-Marne)

Desambiguações de topônimos